Enna ima više značenja:
 Enna
 Enna, Enna
 Enna, Vicenza